Гулієв — азербайджанське прізвище.

 Гулієв Зафар Гусейн-огли (1951—2015) — азербайджанський політолог, редактор
 Гулієв Зафар Сафар-огли ( 1972) — російський борець греко-римського стилю, триразовий чемпіон Європи, призер Олімпійських ігор і чемпіонатів світу
 Гулієв Камал Агасеїд-огли ( 1976) — азербайджанський футболіст
 Наміг Гулієв ( 1974) — азербайджанський шахіст, гросмейстер
 Сархан Гулієв ( 1968) — азербайджанський шахіст, гросмейстер
 Фуад Гулієв ( 1941) — прем'єр-міністр Азербайджану у 1994—1995 роках

Азербайджанські прізвища